Skylark puede referirse a:

 Premio Skylark, un premio de ciencia ficción.
 Skylark (cohete), un cohete sonda británico.
 «Skylark», una canción de Johnny Mercer y Hoagy Carmichael.